Château Saint-Louis château de la haute-ville de Québec.
 Château Saint-Louis château de Sidon au Liban.
 Château Saint-Louis château du Tarn-et-Garonne France.
 Château Saint-Louis, Entre-Deux-Eaux château de l'Aube